El título de Fiscal General del Estado puede referirse a:
 Fiscal General del Estado (Ecuador), primera autoridad de la Fiscalía General del Estado del Ecuador.
 Fiscal General del Estado (España), cargo que dirige la Fiscalía General del Estado (España), órgano superior del Ministerio Fiscal de España.
 Fiscal General del Estado (Paraguay), jefe superior del Ministerio Público de Paraguay.